Alassane Meité – cestista ivoriano
 Maé-Bérénice Méité – pattinatrice artistica su ghiaccio francese
 Namori Meité – cestista francese
 Yacoub Meité – calciatore ivoriano

Pagine correlate
Méïté